Aletta ist:
 Aletta (Vorname), weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Aletta (Rebsorte), ungarische Weißweinsorte
 Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, niederländische Organisation, die sich für Frauenrechte und Emanzipation einsetzt
 (1194) Aletta, Asteroid des Hauptgürtels